

Persone

 Käthe von Nagy, nata Ekaterina Nagy von Cziser (1904–1973) – attrice ungherese
 Mohamed Nagy, meglio noto come Gedo (1984) – calciatore egiziano, di ruolo attaccante
Cognome composto
 Alois Korolyi von Nagy-Korolyi (1825-1889) – diplomatico e nobile austriaco
 Katalin Juhász-Nagy (1932) – ex schermitrice ungherese
 László Moholy-Nagy (1895-1946) – pittore e fotografo ungherese
 Miklós Gór-Nagy (1983) – pallanuotista ungherese
 Miklós Kállay de Nagy-Kálló (1887-1967) – politico e primo ministro ungherese
 Nicholas Nagy-Talavera (1929-2000) – storico ungherese
 Paul Sarközy de Nagy-Bocsaï (1928) – militare, imprenditore e pittore ungherese naturalizzato francese
 Rudolf Apponyi von Nagy-Appony, noto anche come Rudolf Apponyi (1812-1876) – diplomatico e nobile austriaco
 Stanisław Kazimierz Nagy (1921-2013) - cardinale e arcivescovo cattolico polacco

Pagine correlate
 Mária Nagy